Poison ():
 В музыке
 Poison — американская глэм-рок- и хеви-метал-группа.
 «Poison» — песня The Prodigy.
 «Poison» — песня Риты Ора.
 «Poison» — песня Элиса Купера.
 «Poison» — песня Мартины Топли-Бёрд.
 The Poison — дебютный альбом Bullet for My Valentine.
 «Poison Girl» — третий сингл с альбома Razorblade Romance финской рок-группы HIM.
 Poison Girls — британская анархо-панк-группа.
 «Poison Prince» — первый сингл с дебютного альбома шотландской певицы Amy Macdonald This Is the Life.

 Другое
 Poison — название духов фирмы Christian Dior.

См. также 
 Яд (значения)